Млынок ( — от млин: мукомольная мельница; также в этом же значении , , , ) — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Млынок — деревня в Барановичском районе Брестской области.
 Млынок — деревня в Пружанском районе Брестской области.
 Млынок — посёлок в Брагинском районе Гомельской области.
 Млынок — упразднённая деревня в Добрушском районе Гомельской области.
 Млынок — агрогородок в Ельском районе Гомельской области.
 Млынок — деревня в Житковичском районе Гомельской области.
 Млынок — деревня в Мозырском районе Гомельской области.
 Млынок — деревня в Новосёлковском сельсовете Петриковского района Гомельской области.
 Млынок — деревня в Птичском сельсовете Петриковского района Гомельской области.

Украина 
 Млынок — село в Олевском районе Житомирской области.
 Млынок — село в Фастовском районе Киевской области.
 Млынок — село в Онуфриевском районе Кировоградской области.
 Млынок — село в Заречненском районе Ровненской области.
 Млынок — село в Сновском районе Черниговской области.

См. также
 Млынки